Бјар може да се односи на:

 Бјар (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Бјар (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома
 Бјар сир Сер, насељено место у Француској, у департману Лот